Алекса́ндр Волода́рский:
 Володарский, Александр Викторович (род. 1987) — украинский гражданский активист, публицист, художник-акционист и блогер.
 Володарский, Александр Ефимович (род. 1954) — советский и украинский писатель, драматург, сценарист, редактор.